Лыка — ручей в Юринском районе Марий Эл, приок р. Юронга (Россия).
 Лыка — село в Бургасская области (Болгария).
 Лыка — село в Смолянской области (Болгария).